Die Denmark Open 2020 im Badminton fanden vom 13. bis zum 18. Oktober 2020 in der Odense Idrætshal in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Anders Antonsen (Champion)
 Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Kenta Nishimoto (Halbfinale)
 Rasmus Gemke (Finale)
 Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
 Nozomi Okuhara (Champion)
 Carolina Marín (Finale)
 Michelle Li (Halbfinale)
 Sayaka Takahashi (zurückgezogen)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Mia Blichfeldt (Viertelfinale)
 Aya Ohori (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (zurückgezogen)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Champions)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Finale)
 Akira Koga / Taichi Saito (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Halbfinale)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (zurückgezogen)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Finale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Champions)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (1. Runde)
 Takuro Hoki / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Viertelfinale)
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Official Website
 Turnierseite

2020
Badminton 2020
Badmintonwettbewerb in Odense Kommune